Espejo ist der Nachname mehrerer Personen:

Bartolomeo Blanche Espejo (1879–1970), chilenischer Politiker und Militäroffizier
Eugenio Espejo (1747 (getauft)–1795), Schriftsteller, Arzt, Anwalt und Vordenker der Unabhängigkeit Ecuadors und Lateinamerikas

Sonstiges
Espejo (Spanien), Ort in der Provinz Córdoba, Spanien